Frizen ist der Familienname folgender Personen:
 Johann Frizen (1881–1947), deutscher Kommunalpolitiker und ehrenamtlicher Landrat (CDU)
 Johannes Frizen (* 1949), deutscher Landwirt und Verbandspräsident